Llista d'asteroides del 81.001 al 82.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 81001–81100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 81101–81200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 81201–81300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 81301–81400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 81401–81500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 81501–81600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 81601–81700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 81701–81800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 81801–81900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 81901–82000 [ edit]